Zendron ist der Nachname folgender Personen:

 Alessandra Zendron (* 1951), italienische Politikerin, Publizistin und Dokumentarfilmerin aus Südtirol
 Guido Zendron (* 1954), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Paulo Afonso in Brasilien
 Rainer Zendron (* 1955), österreichischer Künstler und Kurator